Pierre de Lautrec peut désigner plusieurs membres de la famille de Lautrec :

 Pierre Ier de Lautrec, fils puîné du vicomte Sicard IV ;
 Pierre II de Lautrec, vicomte de Lautrec de 1235 à ? ;
 Pierre III de Lautrec, vicomte de 1275 à 1327, aussi connu sous le nom de Pierre de Toulouse-Lautrec ;
 Pierre IV de Toulouse-Lautrec, vicomte de 1343 à 1390 ;
 Pierre V de Toulouse-Lautrec, vicomte de 1390 à 1402 ;
 Pierre VI de Toulouse-Lautrec, vicomte de 1402 à 1431 ;
 Pierre VII de Toulouse-Lautrec, vicomte de 1565 à ? ;
Pierre-Joseph de Toulouse-Lautrec, député aux états généraux de 1789.

Ce nom peut aussi désigner Pierre de Foix-Lautrec, vicomte de Lautrec de 1436 à 1454, mais membre de la famille de Grailly.

